Xargay peut faire référence à :

Patronymes 
 Josep Franch Xargay (1943-2021), footballeur espagnol.
 Marta Xargay (-), joueuse espagnole de basket-ball.

Homonymie de patronyme